Czarnówka ist ein polnischer Ortsname:
 Czarnówka (Wiązowna), Ort im Powiat Otwocki, Woiwodschaft Masowien
 Czarnówka (Wydminy), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren